Павел Власов:
 Власов, Павел Васильевич (1918—2008) — капитан I ранга ВМФ СССР, первый командир барка «Крузенштерн».
 Власов, Павел Васильевич (1929—2011) — советский учёный-рентгенолог, историк медицины и благотворительности в России.